ANT eller Ant kan avse: 

 ANT – förkortning för Alkohol, Narkotika och Tobak
 ANT – landskod i ISO 3166-1 för Nederländska Antillerna
 ANT1 – en grekisk privat TV-kanal
 Ant-Man – flera fiktiva karaktärer i Marvels universum
 Apache Ant – javabaserad mjukvara

Personer
 Ant & Dec – en brittisk komiker- och programledarduo
 Adam Ant (1954–), en brittisk popsångare